Каталогът на фреските, изложени в Секретната стая на Националния археологически музей в Неапол описва изложените стенописи в Секретната стая. Тя е създадена и наречена така от крал Фердинанд IV. Кралят нарежда в тази стая да бъдат прибирани и заключени всички археологически находки, съдържащи сексуални сцени, намерени при археологическите разкопки на градовете Помпей и Херкулан, затрупани от лавата на Везувий през 79 г.

Експонати

Галерия

Източници 
 Stefano De Caro (a cura di) – Il gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Guida alla collezione) ISBN 88-435-8688-2 e (Guida rapida) ISBN 88-435-8689-0, – Electa, Napoli 2000
 Giovanbattista Finati – Il Regal Museo Borbonico – tomi I-III, presso Giovanni De Bonis, Napoli 1819 – 1823
 Stefano De Caro (a cura di) – Il Museo archeologico nazionale di Napoli – Electa, Napoli 1994, ISBN 88-435-4790-9 (guida corposa)

Каталози на експонати в музеите на Неапол